Partycrasher шостий студійний альбом американської групи A Wilhelm Scream, який був випущений 5 листопада 2013 року.

Треклист 
 Boat Builders - 3:50
 The Last Laugh - 3:02
 Devil Don't Know - 2:43
 Number One - 3:03
 Gut Sick Companion - 2:04
 Hairy Scarecrow - 3:23
 Ice Man Left a Trail - 3:11
 Sassaquin - 3:33
 Walkin' with Michael Douglas - 3:25
 Wild Turkey - 2:40
 Born a Wise Man - 3:19

Джерела 
 Partycrasher last.fm
 

Альбоми A Wilhelm Scream
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців